(1857-1939), peintre allemand,
 Ludwig Lindenschmit père (1809-1893), préhistorien, peintre et dessinateur allemand,
  (1850-1922), préhistorien et peintre allemand, 
  (1806-1848), peintre allemand, 
  (1829-1895), peintre allemand.

Patronyme germanique